В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-4, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (фінал)
 Штеффі Граф (чвертьфінал)
 Штеффі Граф (переможниця)
 Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (3-тє коло)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)

 Катаріна Ліндквіст-Раян (1-ше коло)
 Гелен Келесі (2-ге коло)
 Відсутня
 Стефані Реге (півфінал)
 Андреа Темешварі (2-ге коло)
 Енн Вайт (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open